Вальтнер — фамилия. Известные носители:

 Вальтнер, Роберт (род. 1977) — венгерский футболист, нападающий.
 Вальтнер, Шарль Альбер (1846—1925) — французский гравёр.

См. также 
 Вальднер